Wujiang (kinesiska: 乌江) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 110 kilometer öster om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Wujiang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jiangning,  km öster om Wujiang. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui

WP:Projekt Kina